Sundkirken er navnet på flere danske kirker:
 Sundkirken (Københavns Kommune) – en kirke i Sundkirkens Sogn i Københavns Kommune
 Sundkirken (Guldborgsund Kommune) – en kirke i Toreby Sogn i Guldborgsund Kommune